Santo Niño, letteralmente Bambino Santo in spagnolo, può riferirsi a: 

Toponimi delle Filippine

Santo Niño, municipalità della Provincia di Cagayan
Santo Niño, municipalità della Provincia di Samar
Santo Niño, municipalità della Provincia di South Cotabato

Nomi
Santo Niño de La Guardia
Santo Niño de Cebú